Eschgraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Eschgraben (Bregenzer Ach), rechtes Bachtal von der Kanisfluh zur Bregenzer Ach gegenüber Schnepfau, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Seibranzer Eschgraben, linker Zufluss des Gospoldshofer Bachs (zur Wurzacher Ach) bei Starkenhofen, Stadtteil Seibranz, Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Eschgraben (Kötach), linker Zufluss der Kötach nahe dem Niederwiesensee unterhalb von Unterbaldingen, Stadt Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Eschgraben (Netze), linker Zufluss der Netze (zur Eder) in Lieschensruh, Ortsteil Mehlen, Gemeinde Edertal, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Siehe auch:
 Eschbach
 Eschengraben